Kruschinino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Kruschinino (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Kruschinnen, 1938–1946 Altlinde, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Kruschinino (Pskow), in der Oblast Pskow